Have You Fed the Fish? è un album in studio del musicista britannico Badly Drawn Boy, pubblicato nel 2002.

Tracce
Coming in to Land – 1:37
Have You Fed the Fish? – 4:18
Born Again – 4:40
40 Days, 40 Fights – 3:55
All Possibilities – 3:54
I Was Wrong – 1:10
You Were Right – 4:52
Centrepeace – 1:49
How? – 5:17
The Further I Slide – 3:47
Imaginary Lines – 0:45
Using Our Feet – 4:10
Tickets to What You Need – 2:48
What Is It Now? – 2:42
Bedside Story – 4:53

Collegamenti esterni